Die Liste der Mighty Mops-Episoden enthält alle bisher erschienenen Episoden der französisch-kanadischen animierten Zeichentrickserie Mighty Mops (Stand Januar 2020).

Staffel 1

Weblinks 
 
 Mighty Mops bei Toggo
 Mighty Mops bei fernsehserien.de

Episodenliste